Павел Ігнацій Адам Стецький (; 30 листопада 1881, містечко Межиріч Корецький, нині село Великі Межирічі – 11 липня
1931, там само) — польський поміщик, власник маєтку в містечку Великих Межирічах.

Старший син Вітольда Стецького (1846—1920). Одружений не був, нащадків не мав.

Захоплювався катанням на лижах. Помер у своєму маєтку, похований у криптах костелу св. Антонія

Див. також 
 Маєток Стецьких

Джерела 
 Межиріч Корецький [Текст]: нариси історії волинського містечка / А. О. Обарчук. — Рівне: [б. и.], 2010. — 326 с.

Посилання 
 Paweł Ignacy Adam Stecki-Olechnowicz ze Steczanki h. Radwan (ID: sw.53851) . 

Павел